De Britse troonopvolging is de opvolging van de Britse monarch. De lijn van opvolging wordt gevormd door afstammelingen van Sophia van de Palts (1630-1714). Er zijn ook enkele aanvullende voorwaarden:
 Een persoon wordt altijd direct gevolgd door zijn/haar wettelijke nakomelingen (geen bastaards dus). Van deze regeling wordt afgeweken als de nakomelingen al hoger in de lijst staan. Volgorde van geboorte maakt uit, sinds de wetswijziging van 2013 over de troonopvolging geldt dit niet meer voor geslacht. Zonen komen niet meer voor de dochters indien de zoon geboren is na 28 oktober 2011.
 De monarch moet protestants zijn en lid worden van de Anglicaanse Kerk na de troonsbestijging.
 Iedereen die rooms-katholiek is of wordt, is permanent uitgesloten van troonopvolging, maar een huwelijk met een rooms-katholiek is sinds 26 maart 2015, met terugwerkende kracht voor alle op dat moment levende personen, geen reden meer voor uitsluiting.
 Een persoon die werd geboren voordat de ouders getrouwd waren (een bastaard) wordt niet opgenomen in de lijst. Een later huwelijk van de ouders verandert dit niet.
 De eerste zes personen in de lijst moeten toestemming voor hun huwelijk krijgen van de monarch.

Volgens berekeningen waren er in 2001 4982 afstammelingen van Sophia van de Palts (inclusief katholieken), van wie 625 afstammelingen zijn van koningin Victoria (1819-1901). Verschillende Europese monarchen of voormalig monarchen staan in de lijn van troonopvolging, zoals koning Harald V van Noorwegen en prinses Beatrix der Nederlanden. Het Britse koningshuis zelf heeft enkel een lijst uitgegeven met de eerste 23 opvolgers.

Lijst van troonopvolgers 
De eerste personen in de lijn van de troonopvolging:
 	
 (1) ZKH William, prins van Wales (1982), oudste zoon van koning Charles III
 (2) ZKH prins George van Wales (2013), oudste kind van de prins van Wales
 (3) HKH prinses Charlotte van Wales (2015), op een na oudste kind van de prins van Wales
 (4) ZKH prins Louis van Wales (2018), op twee na oudste kind van de prins van Wales
 (5) prins Harry van Sussex (1984), op een na oudste kind van koning Charles III
 (6) prins Archie van Sussex (2019), oudste kind van de hertog van Sussex
 (7) prinses Lilibet van Sussex (2021), op een na oudste kind van de hertog van Sussex
 (8) ZKH prins Andrew van York (1960), tweede zoon van koningin Elizabeth II
 (9) HKH prinses Beatrice van York (1988), oudste dochter van prins Andrew, hertog van York
 (10) Sienna Mapelli Mozzi (2021), dochter van prinses Beatrice
 (11) HKH prinses Eugenie van York (1990), jongste dochter van prins Andrew, hertog van York
 (12) August Brooksbank (2021), zoon van prinses Eugenie
 (13) ZKH prins Edward, hertog van Edinburgh (1964), derde zoon van koningin Elizabeth II
 (14) ZKH lord James Mountbatten-Windsor, graaf van Wessex (2007), zoon van prins Edward, hertog van Edinburgh 
 (15) HKH lady Louise Mountbatten-Windsor (2003), dochter van prins Edward, hertog van Edinburgh 
 (16) HKH prinses Anne Mountbatten-Windsor (1950), dochter van koningin Elizabeth II, Princess Royal
 (17) Peter Phillips (1977), zoon van prinses Anne
 (18) Savannah Phillips (2010), dochter van Peter Phillips
 (19) Isla Phillips (2012), dochter van Peter Phillips
 (20) Zara Tindall (1981), dochter van prinses Anne
 (21) Mia Tindall (2014), dochter van Zara
 (22) Lena Tindall (2018), dochter van Zara
 (23) Lucas Tindall (2021), zoon van Zara

Stamboom 
De stamboom van de Britse Koninklijke familie.

Zie ook
 Sophia Naturalization Act

Troonopvolging
Erfopvolging